Eiras ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Eiras (Arcos de Valdevez), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Arcos de Valdevez
 Eiras (Chaves), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Chaves
 Eiras (Coimbra), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Coimbra